Saint-Pons (Alpi dell'Alta Provenza) – comune francese
 Saint-Pons (Ardèche) – comune francese
 Fino al 1979 fu il nome del comune francese di Saint-Pons-de-Thomières